Albert Zweifel (1949- ), coureur cycliste suisse ;
 Edwin Zweifel (1897-1964), homme politique suisse ;
 Jakob Zweifel (1921-2010), architecte suisse ;
 Josua Zweifel (1854-1895), explorateur franco-suisse ;
 Otto Zweifel (1910-1977), artiste suisse ;
 Paul Zweifel (1848-1927), gynécologue suisse ;
 Raphael Zweifel (1979- ), violoniste suisse ;
 Richard George Zweifel (1926- ), herpétologiste américain ;
 Stefan Zweifel (1967- ), journaliste et traducteur suisse ;
 Thomas D. Zweifel (1962- ), auteur americano-suisse ;
 Toni Zweifel (1938-1989), ingénieur, serviteur de Dieu.

Autres sens 
 Hans Peter Zweifel : personnage humoristique interprété par Laurent Nicolet.
 Zweifel, entreprise alimentaire suisse produisant des chips et d'autres produits de grignotage.